

Integralne części wsi w Polsce 
 Podliski – część wsi Marysin w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Telatyn

Miejscowości na Ukrainie 
 Podliski - wieś w rejonie mościskim obwodu lwowskiego
 Podliski - wieś w rejonie żydaczowskim obwodu lwowskiego
 Podliski – wieś w rejonie rożyszczeńskim obwodu wołyńskiego.